A Santiago és a tenger (eredeti cím: Santiago of the Seas) 2020-tól vetített amerikai 3D-s számítógépes animációs kaland sorozat, amelyet Niki Lopez, Leslie Valdes és Valerie Walsh Valdes alkotott.

A sorozat spanyulol tanítja a nézőket és megmutatja a karibi kultúrát.

Amerikában 2020. október 3-án mutatta be a Nickelodeonon. Magyarországon a Nick Jr. mutatta be 2021. április 26-án.

2021. február 18-án berendelték a második évadot.

Cselekmény 
Santiagó, egy 8 éves kalóz. A legénységével együtt kincseket keresnek és megvédik a Karib-tengert a gonoszok elől.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Korbuly Péter
 Magyar szöveg: Csányi Zita
 Hangmérnök és vágó: Bogdán Gergő, Schuták László
 Zenei felelős: Császár Bíró Szabolcs
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa
 Szinkronrendező: Földi Levente
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2020–2021)

2. évad (2022–)

Jegyzetek

További információk 

 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai